Bok steht für:

 Bok (Mondkrater)
 (1983) Bok, ein Asteroid
 eine kroatische Grußformel, siehe Bog
 Bok (Kwajalein), Eiland im Kwajalein-Atoll, Marshallinseln

im NRHP gelistete Objekte:
 Bok Kai Temple, in Marysville, Kalifornien, ID-Nr. 75000498
 Bok Mountain Lake Sanctuary and Singing Tower, in Lake Wales, Florida, ID-Nr. 72000350
 Edward Bok Vocational School, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 86003264

Bok ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Bok (1825–1914), deutscher Architekt
 Aylin Bok (* 1996), deutsche Handballspielerin
 Bart J. Bok (1906–1983), US-amerikanischer Astronom
 Benjamin Bok (* 1995), niederländischer Schachspieler
 Derek Bok (* 1930), US-amerikanischer Jurist und Pädagoge
 Edward W. Bok (1863–1930), US-amerikanischer Schriftsteller
 Francis Bok (* 1979), US-amerikanischer Menschenrechtler aus dem Südsudan
 Hannes Bok (eigentlich Wayne Francis Woodard; 1914–1964), US-amerikanischer Science-Fiction-Coverkünstler und -autor
Julien Bok (* 1933), französisch-polnischer Physiker
 Matteo Markus Bok (* 2003), deutsch-italienischer Popsänger
 Pauline de Bok (* 1956), niederländische Schriftstellerin
 Priscilla Fairfield Bok (1896–1975), US-amerikanische Astronomin
 Sarah Bok (* um 1985), englische Badmintonspielerin
 Siegfried Thomas Bok (1892–1964), niederländischer Neurologe
 Wladimir Georgijewitsch Bok (1850–1899), russischer Kunsthistoriker
 Wolfgang Bok (* 1957), deutscher Journalist, Autor und Politikwissenschaftler
sowie
 Bok Geo-il (* 1946), südkoreanischer Schriftsteller und Lyriker

BOK steht für:
 BOK Financial Corporation, US-amerikanisches Finanzunternehmen
 Brauerei Ostmark Königsberg (Pr.), Ostmark (Bier), ostpreußische Marke
 Bulgarisch-orthodoxe Kirche
 Büro für Sonderkonstruktionen, eine sowjetische Luftfahrt-Forschungsabteilung
 Bahnhof Berlin Ostkreuz (DS100-Code)

Siehe auch:
 BOC
 Bock
 Boock
 Boog
 Book

Abkürzung